Станция представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими два пути.

Станция была открыта 16 марта 1906 года, как часть продления линии после её открытия 27 октября 1904 года.

Эта станция — одна из трёх во всём метрополитене, на которые можно попасть только на лифте. Остальные две — это соседняя 168-я улица, а также расположенная на той же линии в Бруклине Кларк-стрит.

Рядом со станцией расположены Иешива-университет и мост Джорджа Вашингтона.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 181st Street
 Station Reporter — 1 Train
 The Subway Nut — 181st Street Pictures 
 NRHP designation
 NRHP photos of station
 181st Street entrance from Google Maps Street View